Teddy Award – nagroda przyznawana corocznie na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie filmom o tematyce LGBT od 1987 roku. Nagroda jest przyznawana w przeddzień ceremonii wręczenia nagród Złotego Niedźwiedzia przez dziewięcioosobowe jury złożone z organizatorów innych festiwali filmowych LGBT.

Historia 
W 1987 roku niemieccy filmowcy Wieland Speck i Manfred Salzberg założyli jury o nazwie International Gay & Lesbian Film Festival Association (IGLFFA) w celu utworzenia nagrody dla filmów LGBT.

Pierwszą nagrodę Teddy otrzymał Pedro Almodóvar za film Prawo pożądania.

W 1992 roku nagroda oficjalnie stała się częścią Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie.

Nagroda 
Statuetka nagrody Teddy jest wykonana z metalu. Postać Teddy jest oparta o rysunek artysty komiksowego Ralfa Königa, zaś statuetka została zaprojektowana przez Astrid Stenzel.

Obecnie nagroda Teddy jest przyznawana w czterech kategoriach:
 film fabularny
 film dokumentalny
 film krótkometrażowy
 nagroda specjalna

Laureaci 
 1987 
 Najlepszy film fabularny: Prawo pożądania (La ley del deseo) – Pedro Almodóvar
 Najlepszy film krótkometrażowy: Five Ways to Kill Yourself and My New Friend – Gus Van Sant

 1988
 Najlepszy film fabularny: Ostatni Anglicy – Derek Jarman
 Najlepszy film dokumentalny: Rights and Reactions – Phil Zwickler
 Najlepszy film dokumentalny: Die Wiese der Sachen – Heinz Emigholz
 Najlepszy film krótkometrażowy: Alfalfa – Richard Kwietniowski
 Nagroda Jury: Tilda Swinton
 Nagroda czytelników Siegessäule: Ostatni Anglicy – Derek Jarman

 1989 
 Najlepszy film fabularny: Fun Down There – Roger Stigliano
 Najlepszy film dokumentalny: Tiny and Ruby: Hell Divin’ Women – Greta Schiller i Andrea Weiss
 Najlepszy film dokumentalny: Urinal – John Greyson
 Najlepszy film krótkometrażowy: Looking for Langston – Isaac Julien

 1990
 Najlepszy film fabularny: Coming Out – Heiner Carow
 Najlepszy film dokumentalny: Tongues Untied – Marlon T. Riggs
 Najlepszy film krótkometrażowy: Trojans – Konstandinos Janaris
 Nagroda Jury: Die Aids-Trilogie: Schweigen = Tod – Künstler in New York kämpfen gegen AIDS – Rosa von Praunheim

 1991
 Najlepszy film fabularny: Poison – Todd Haynes
 Najlepszy film dokumentalny: Paris Is Burning – Jennie Livingston
 Najlepszy film krótkometrażowy: Relax – Chris Newby
 Nagroda Jury: The Making of Monsters – John Greyson
 Nagroda specjalna: Zapovezená láska – Vladislav Kvasnicka

 1992
 Najlepszy film fabularny: Together Alone – P.J. Castellaneta
 Najlepszy film dokumentalny: Voices from the Front – David Meieran, Robyn Hut i Sandra Elgear
 Najlepszy film krótkometrażowy: Caught Looking – Konstandinos Janaris
 Nagroda Jury: Edward II – Derek Jarman
 Nagroda Jury: Swoon – Tom Kalin

 1993
 Najlepszy film fabularny: Wittgenstein – Derek Jarman
 Najlepszy film dokumentalny: Silverlake Life – Tom Joslin i Peter Friedman
 Najlepszy film dokumentalny: Sex is... – Marc Huestis
 Najlepszy film krótkometrażowy: P(l)ain Truth – Ilppo Pohjola

 1994
 Najlepszy film fabularny: Go Fish – Rose Troche
 Najlepszy film fabularny: Truskawki i czekolada – Tomás Gutiérrez Alea i Juan Carlos Tabío
 Najlepszy film dokumentalny: Coming Out Under Fire – Arthur Dong
 Najlepszy film krótkometrażowy: Carmelita Tropicana – Ela Troyano
 Nagroda Jury: Remembrance of Things Fast: True Stories Visual Lies – John Maybury
 Nagroda czytelników Siegessäule: Heavy Blow – Hoang A. Duong

 1995
 Najlepszy film fabularny: The Last Supper – Cynthia Roberts
 Najlepszy film fabularny: Ksiądz – Antonia Bird
 Najlepszy film dokumentalny: Complaints of a Dutiful Daughter – Deborah Hoffmann
 Najlepszy film krótkometrażowy: Trevor – Peggy Rajski
 Nagroda Jury: Dupa z marmuru (Dupe od mramora) – Želimir Žilnik
 Nagroda czytelników Siegessäule: Ballot Measure 9 – Heather McDonald

 1996
 Najlepszy film fabularny: The Watermelon Woman – Cheryl Dunye
 Najlepszy film dokumentalny: The Celluloid Closet – Rob Epstein i Jeffrey Friedman
 Najlepszy film dokumentalny: I’ll Be Your Mirror – Nan Goldin i Edmund Coulthard
 Najlepszy film krótkometrażowy: Unbound – Claudia Morgado Escanilla
 Najlepszy film krótkometrażowy: Alkali, Iowa – Mark Christopher
 Nagroda Jury: Jerry Tartaglia
 Nagroda czytelników Siegessäule: Paris Was a Woman – Greta Schiller

 1997
 Najlepszy film fabularny: All Over Me – Alex Sichel
 Najlepszy film dokumentalny: Murder and Murder – Yvonne Rainer
 Najlepszy film krótkometrażowy: Heldinnen der Liebe – Nathalie Percillier i Lily Besilly
 Nagroda specjalna: Romy Haag
 Nagroda czytelników Siegessäule: All Over Me – Alex Sichel

 1998
 Najlepszy film fabularny: Przytul mnie mocno (愈快樂愈墮落) – Stanley Kwan
 Najlepszy film dokumentalny: The Brandon Teena Story – Susan Muska i Gréta Olafsdóttir
 Najlepszy film krótkometrażowy: Peppermills – Isabel Hegner
 Nagroda Jury: Ang Lalaki sa Buhay ni Selya – Carlos Siguion-Reyna
 Nagroda specjalna: Richard O’Brien
 Nagroda czytelników Siegessäule: The Brandon Teena Story – Susan Muska and Gréta Olafsdóttir
 Specjalne wyróżnienie: Un©ut – John Greyson

 1999
 Najlepszy film fabularny: Fucking Åmål – Lukas Moodysson
 Najlepszy film dokumentalny: The Man Who Drove With Mandela – Greta Schiller
 Najlepszy film krótkometrażowy: Liu Awaiting Spring – Andrew Soo
 Nagroda Jury: wszystkie niemieckie filme LGTB zaprezentowane podczas festiwalu
 Nagroda czytelników Siegessäule: Trick – Jim Fall

 2000
 Najlepszy film fabularny: Krople wody na rozpalonych kamieniach (Gouttes d’eau sur pierres brulantes) – François Ozon
 Najlepszy film dokumentalny: Paragraf 175 (Paragraph 175) – Rob Epstein i Jeffrey Friedman
 Najlepszy film krótkometrażowy: Hartes Brot – Nathalie Percillier
 Nagroda Jury: Drôle de Félix – Olivier Ducastel i Jacques Martineau
 Nagroda Jury: Chrissy – Jacqui North
 Nagroda czytelników Siegessäule: Drôle de Félix – Olivier Ducastel i Jacques Martineau

 2001
 Najlepszy film fabularny: Cal do szczęścia (Hedwig and the Angry Inch) – John Cameron Mitchell
 Najlepszy film dokumentalny: Drżąc przed Bogiem  (Trembling Before G-d) – Sandi Simcha DuBowski
 Najlepszy film krótkometrażowy: Erè Mèla Mèla – Daniel Wiroth
 Nagroda Jury: Forbidden Fruit – Sue Maluwa-Bruce i Beate Kunath
 Nagroda specjalna: Moritz de Hadeln
 Nagroda czytelników Siegessäule: The Iron Ladies – Yongjoot Thongkontoon

 2002
 Najlepszy film fabularny: Chodząc po wodzie (Walking on Water) – Tony Ayres
 Najlepszy film dokumentalny: Wszystko o moim ojcu (Alt om min far) – Even Benestad
 Najlepszy film krótkometrażowy: Celebration – Daniel Stedman
 Nagroda Jury: Just a Woman – Mitra Farahani
 Nagroda czytelników Siegessäule: Walking On Water – Tony Ayres

 2003
 Najlepszy film fabularny: Tysiąc spokojnych chmur (Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor) – Julián Hernández
 Najlepszy film dokumentalny: Ich kenn keinen – Allein unter Heteros – Jochen Hick
 Najlepszy film krótkometrażowy: Fremragende timer – Lars Krutzkoff i Jan Dalchow
 Nagroda specjalna: Friedrich Wilhelm Murnau
 Nagroda czytelników Siegessäule: The Event – Thom Fitzgerald

 2004
 Najlepszy film fabularny: Wild Side – Sébastien Lifshitz
 Najlepszy film dokumentalny: The Nomi Song – Andrew Horn
 Najlepszy film krótkometrażowy: ¿Con qué la lavaré? – Maria Trénor
 Nagroda specjalna: Edition Salzgeber
 Nagroda czytelników Siegessäule: D.E.B.S. – Angela Robinson

 2005
 Najlepszy film fabularny: Rok bez miłości (Un año sin amor) – Anahí Berneri
 Najlepszy film dokumentalny: Katzenball – Veronika Minder
 Najlepszy film krótkometrażowy: The Intervention – Jay Duplass
 Nagroda czytelników Siegessäule: Transamerica – Duncan Tucker

 2006
 Najlepszy film fabularny: Maximo Oliveros rozkwita (Ang Pagdadalaga ni Maximo Oliveros) – Auraeus Solito
 Najlepszy film dokumentalny: Poza nienawiścią (Au delà de la haine) – Olivier Meyrou
 Najlepszy film krótkometrażowy: El día que morí – Maryam Keshavarz
 Nagroda Jury: Combat – Patrick Carpentier
 Nagroda czytelników Siegessäule: Papierowe laleczki (Bubot Niyar) – Tomer Heymann

 2007
 Najlepszy film fabularny: Ci qing – Zero Chou
 Najlepszy film dokumentalny: A walk into the sea: Danny Williams and the Warhol factory – Esther B. Robinson
 Nagroda specjalna: Helmut Berger
 Nagroda czytelników Siegessäule: Bańka mydlana (Ha-Buah) – Etan Fox
 Nagroda publiczności: Notatki o skandalu (Notes on a Scandal) – Richard Eyre
 Nagroda specjalna: La León – Santiago Otheguy

 2008
 Najlepszy film fabularny: Niezwykła historia o królowej Raqueli (The Amazing Truth about Queen Raquela) – Olaf de Fleur
 Najlepszy film dokumentalny: Futbol ściśle tajny (Football Under Cover) – David Assman i Ayat Najafi
 Najlepszy film krótkometrażowy: Ta – Felipe Sholl
 Nagroda Jury: Być jak inni (Be Like Others) – Tanaz Eshaghian
 Nagroda czytelników Siegessäule: Być jak inni – Tanaz Eshaghian
 Nagroda Specjalna: Keith Collins, Simon Fisher Turner, Isaac Julien, James Mackay i Tilda Swinton

 2009
 Najlepszy film fabularny: Rabioso sol, rabioso cielo – Julián Hernández
 Najlepszy film dokumentalny: Fig Trees – John Greyson
 Najlepszy film krótkometrażowy: A Horse Is Not A Metaphor – Barbara Hammer
 Nagroda czytelników Siegessäule: City of Borders – Yun Suh
 Nagroda specjalna: Joe Dallesandro
 Nagroda specjalna: John Hurt

 2010
 Najlepszy film fabularny: Wszystko w porządku (The Kids Are All Right) – Lisa Cholodenko
 Najlepszy film dokumentalny: Paszcza wilka (La bocca del lupo) – Pietro Marcello
 Najlepszy film krótkometrażowy: The Feast Of Stephen – James Franco
 Nagroda czytelników Siegessäule: Postcard to Daddy – Michael Stock
 Nagroda Jury: Open – Jake Yuzna
 Nagroda specjalna: Werner Schroeter

 2011
 Najlepszy film fabularny: Nieobecny (Ausente) – Marco Berger
 Najlepszy film dokumentalny: The Ballad of Genesis and Lady Jay – Marie Losier
 Najlepszy film krótkometrażowy: Generations – Barbara Hammer i Gina Carducci oraz Maya Deren’s Sink – Barbara Hammer
 Nagroda Jury: Chłopczyca – Céline Sciamma
 Nagroda specjalna: Pieter-Dirk Uys i Evita Bezuidenhout

 2012
 Najlepszy film: Zostań ze mną (Keep the Lights On) – Ira Sachs
 Najlepszy film dokumentalny: Call Me Kuchu – Malika Zouhali-Worrall and Katherine Fairfax Wright
 Najlepszy film kródkometrażowy: Loxoro – Claudia Llosa
 Nagroda Jury: Jaurès – Vincent Dieutre
 Nagroda czytelników Siegessäule: Parada – Srđan Dragojević
 Nagroda specjalna: Ulrike Ottinger i Mario Montez

 2013
 Najlepszy film: W imię... – Małgorzata Szumowska
 Najlepszy film dokumentalny: Bambi. Życie jak kabaret – Sébastien Lifshitz
 Najlepszy film krótkometrażowy: Ta av mig  – Victor Lindgren
 Nagroda Jury: Concussion – Stacie Passon
 Nagroda czytelników Siegessäule: W imię... – Małgorzata Szumowska
 Nagroda specjalna: STEPS for the Future

 2014
 Najlepszy film: W jego oczach (Hoje Eu Quero Voltar Sozinho) – Daniel Ribeiro
 Najlepszy film dokumentalny: W kręgu (Der Kreis) – Stefan Haupt
 Najlepszy film krótkometrażowy: Mondial 2010 – Roy Dib
 Nagroda Jury: Pierrot Lunaire – Bruce LaBruce
 Nagroda specjalna: Rosa von Praunheim

 2015
 Najlepszy film: Bachor (Nasty Baby) – Sebastián Silva
 Najlepszy film dokumentalny: El hombre nuevo – Aldo Garay
 Najlepszy film krótkometrażowy: San Cristobal – Omar Zúñiga Hidalgo
 Nagroda Jury: Stories of Our Lives – Jim Chuchu
 Nagroda specjalna: Udo Kier

 2016
 Najlepszy film: Kocur (Kater) – Klaus Händl
 Najlepszy film dokumentalny: Kiki – Sara Jordenö
 Najlepszy film krótkometrażowy: Moms on Fire – Joanna Rytel
 Nagroda Jury: You’ll Never Be Alone – Álex Anwandter
 Nagroda specjalna: Christine Vachon
 Nagroda czytelników: Nie nazywaj mnie synem (Don’t Call Me Son) – Anna Muylaert
 Nagroda publiczności: Paryż 05:59 (Théo et Hugo dans le même bateau) – Olivier Ducastel i Jacques Martineau

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna nagrody 

Festiwal Filmowy w Berlinie
Nagrody filmowe przyznawane w Niemczech
Nagrody LGBT